Croce peut faire référence à :

Patronymes 
 Baldassare Croce (1558-1628), peintre italien ;
 Benedetto Croce (1866-1952), un philosophe, historien, écrivain et homme politique italien ;
 Gérard Croce (1947-) un acteur, producteur, assistant réalisateur et scénariste français ; 
 Giovanni Croce (1557-1609), un compositeur italien ;
 Jean-Baptiste Croce (1920-2004), un gangster de la French Connection ;
 Jim Croce (1943-1973), un chanteur américain ;
 Joseph Crocé-Spinelli (1845-1875), un aéronaute français, mort au cours d’une ascension ;
 Laurent Croce (né en 1971), un footballeur français ;
 Paola Croce (née en 1978), une ancienne joueuse italienne de volley-ball ;
 Sarah Croce (née en 1983), actrice, productrice, réalisatrice, scénariste et monteuse américaine ;
 Pierre Croce (né en 1986), humoriste et vidéaste français.

Toponymes 
 Croce, une commune française de Haute-Corse, dans la Castagniccia ;
 Croce, un hameau de Lavatoggio, en Balagne (Haute-Corse) ;
 Moca-Croce, une commune française de Corse-du-Sud.

Biologie 
 Croce, un genre d'insectes de la famille des Nemopteridae.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme